Евроком може да се отнася за или е част от името на:

Далекосъобщителни оператори 
 Евроком кабел (ЕКК) — бивше име на далекосъобщителен оператор, който през 2010 г. след сливането с дотогавашния конкурент Кейбълтел е преименуван на Близу
 Евроком Пловдив (по-късно Евроком Сат ТВ — далекосъобщителен оператор в Пловдив. През 2006 г. компанията е закупена от Евроком кабел.
 Евроком Велико Търново - далекосъобщителен оператор във Велико Търново, бивш логотип на Евроком Царевец.
 Евроком Тервел - далекосъобщителен оператор в град Тервел.
 Евроком Чирпан - далекосъобщителен оператор в Чирпан.
 Евроком Якоруда - далекосъобщителен оператор в град Якоруда, до 2008 опериращ едноименен канал.
 Евроком 98 - далекосъобщителен оператор в Търговище.
 Евроком Божурище - далекосъобщителен оператор в град Божурище.

Телевизионни програми 
 Евроком България — телевизионна програма с кабелно и сателитно разпространение на национално ниво в България с централно студио в град Пловдив. След 2009 г. наименованието на канала е променено на NBT (Нова българска телевизия)
 Национална кабелна телевизия Евроком – телевизионна програма с кабелно и сателитно разпространение на национално ниво в България.
 Евроком Плевен – регионален кабелен канал (излъчва до 2010 г.)
 Евроком Царевец – телевизионна програма с кабелно разпространение във Велико Търново и региона. Собственост на „Евроком Велико Търново“ ООД
 Евроком Разград – регионален кабелен канал (излъчва до 2008 г.), собственост на Евроком АБЦ
 Евроком Пазарджик – регионален кабелен канал за Пазарджик (до 2008 г. КабелСат – Пазарджик)
 Евроком Лом – регионален кабелен канал (излъчва до 2006 г.)
 Евроком Якоруда – регионален кабелен канал (излъчва до 2008 г.)
 ДКТЕ (Детска кабелна телевизия Евроком) — бивш логотип на канал EKids.